Simbakubwa (Симбакубва — „велики лав”) је изумрли род плаценталних сисара, из изумрле парафилетске потпородице Hyainailourinae унутар изумрле парафилетске породице Hyainailouridae, који је у периоду раног миоцена настањивао подручје Африке.

Етимологија назива

Опис 
Врста Simbakubwa kutokaafrika је била један од највећи знани представник реда Hyaenodonta. Процјењено је да су одрасли примјерци ове врста у просјеку тежиле око 1308 kg, што би ову врсту чинило већом и од поларног медвједа. Најмању тежину коју су могли да достигну је око 280 kg, а максимум тежине се кретао до 1554 kg. Ова врста се кретала полудигитиградно.

Понашање и палеоекологија 
Врста Simbakubwa kutokaafrika је била велики копнени предатор који је у прошлости Африке настањивао копнене екосистеме, хранећи се великим сисарима и лешевима.

Систематика

Историја класификације 
Остаци врсте Simbakubwa kutokaafrika су ископани на фосилном локалитету Месва Бриџ () у западној Кенији, у периоду између 1978. и 1980. године. Ови остаци су били описани као остаци изумрле врсте хијене, али су у истраживању из 2019. препознати као остаци сисара из изумрлог реда Hyaenodonta.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Simbakubwa.

Временска распрострањенст рода Simbakubwa унутар парафилетске породице Hyainailouridae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyainailourinae

Референце

Спољашње везе 

 PBS Eons - "When Giant Hypercarnivores Prowled Africa"

Hyaenodonta
Изумрли сисари Африке